

Anno 
 664 o 664 a.C.

Codici 
 664 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Manastash Ridge Observatory, nella Contea di Kittitas (Washington), degli Stati Uniti

Matematica 
 664 – numero